Соревнования по толканию ядра у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 27 и 29 июня.

Призёры

Результаты

Квалификация

Финал 
Финал состоялся 29 июня 2012 года в 21:20 по местному времени.

Ссылки 
 Результаты квалификации
 Результаты финала

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012
Толкание ядра на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике